Родальб () — река в Германии.
 Родальб () — коммуна во французском департаменте Мозель.